Trogloctenus är ett släkte av spindlar. Trogloctenus ingår i familjen Ctenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindlar
Trogloctenus